Рикс, Рікс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на південний схід від Парижа, 120 км на захід від Діжона, 55 км на північний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 86 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 188,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Рикс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Рикс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр